Topeka kan syfta på:
 Topeka – huvudstaden i den amerikanska delstaten Kansas
 Topeka, Illinois – ett samhälle i Mason County, Illinois, USA
 Topeka, Indiana – ett samhälle i Clearspring och Eden townships, LaGrange County, Indiana, USA
 Topeka (affär) – en affärskedja i Puerto Rico
 USS Topeka – ett av tre amerikanska örlogsfartyg